My Love (canção de Justin Timberlake)
My Love (canção de Mary J. Blige)
My Love (canção de Pixie Lott)
My Love (canção de The-Dream)
My Love (canção de Westlife)
My Love (canção de Celine Dion)
Ou ainda:
My Love: Essential Collection - uma coletânea de Celine Dion

Desambiguação